Эндрю Копп (род. 8 июля 1994 года) — американский хоккеист, центральный нападающий. В данный момент является игроком клуба НХЛ Детройт Ред Уингз. Был выбран в 4-м раунде драфта НХЛ 2013 года под общим 104-м номером клубом Виннипег Джетс.

Ранние годы 
Копп родился 8 июля 1994 года в Анн-Арборе, штат Мичиган, США. Родители Энди и Энн Мари Копп. Его мать была тренером по фигурному катанию в Мичиганском университете Росомах, а отец тренировал юношеские хоккейные команды. Его младший брат Тайлер тоже играл в хоккей в детстве, но решил заняться гольфом и поступить в Университет Мерсера.

Игровая карьера 
В юности Копп играл в Квебекском международном хоккейном турнире Pee-Wee 2007 года с небольшой хоккейной командой Detroit Compuware. В следующем году он начал заниматься футболом после того, как его отец предположил, что ему нужно улучшить свою физическую форму на льду для хоккейных скаутов. Он продолжал играть квотербека во время учебы в средней школе Skyline и установил множество школьных рекордов в старшем классе. В течение первых шести игр сезона 2011–12 Копп забросил на 1732 ярда и совершил 27 тачдаунов (TD), в том числе рекордные 557 ярдов и семь тачдаунов против Pioneer.

Однако в начале октября он сломал ключицу, оправившись от травмы, Копп принял предложение стипендии NCAA Division I, чтобы играть за мужскую хоккейную команду Michigan Wolverines.

Университет 

Копп отыграл три сезона за мужскую хоккейную команду «Michigan Wolverines», в том числе один в качестве капитана команды. В своем первом сезоне, который также был последним для «Росомах» в Центральной студенческой хоккейной ассоциации, он видел ограниченное время на льду, поскольку команда боролась в атаке. Он закончил сезон с 11 голами и 10 передачами в 38 играх. В конце своего первого сезона, своего второго года драфта, Копп занял 142-е место среди североамериканских хоккеистов по версии Центрального скаутского бюро НХЛ и был выбран 104-м номером командой Winnipeg Jets на драфте НХЛ 2013 года.

Профессиональная

Виннипег Джетс 
Копп дебютировал в НХЛ 11 апреля 2015 года, сыграв в одном звене с Ли Стемпняком и Мэтью Халищуком против «Калгари Флэймз». Во время игры он ассистировал Стемпняку, помог «Джетс» обыграть «Флэймз» со счетом (5:1) После этого он был приглашен в лагерь новичков Jets в сентябре 2015 года и участвовал в их показательных играх. В результате его усилий был включен в состав «Джетс» и записал свою вторую результативную передачу в первом сезоне против «Бостон Брюинз». Его первый гол в карьере был забит в конце месяца во время победы над «Коламбус Блю Джекетс» со счетом (3:2).

По окончании сезона Коппу предложили двухлетний контракт со средней годовой стоимостью 1,5 миллиона долларов, но он решил подать в арбитраж по заработной плате. Нейтральный арбитр присудил ему двухлетнее продление контракта с Jets на 4,56 миллиона долларов.

24 марта 2021 года Копп сделал свой первый в карьере хет-трик в НХЛ (а также свою первую в карьере игру с 4 голами в НХЛ) в победе Джетс над «Ванкувер Кэнакс» со счетом (5:1).

Нью-Йорк Рейнджерс 
Копп был отправлен в «Нью-Йорк Рейнджерс» практически перед закрытием трансферного окна 21 марта 2022 года вместе с выбором на драфте в шестом раунде в обмен на Моргана Бэррона, выбор на драфте в пятом раунде и два условных выбора на драфте во втором раунде.

Копп забил свой первый гол за «Рейнджерс» пару дней спустя, 25 марта, в победе над «Питтсбург Пингвинз» со счетом (5:1). 21 апреля во время игры против «Нью-Йорк Айлендерс» Копп записал свой второй хет-трик в карьере в первом периоде, присоединившись к Дону Рэли (1948) и Келли Кисио (1986). Он также стал единственным игроком «Рейнджерс», забившим первые три гола в игре.

Детройт Ред Уингз 
13 июля 2022 года Копп в качестве свободного агента подписал пятилетний контракт на 28,125 миллиона долларов с «Детройт Ред Уингз».

Игровая статистика

Клубная 
И - игры, Г - голы, П - передачи, О - очки, Ш - штрафные минуты.

Международная 
И - игры, Г - голы, П - передачи, О - очки, Ш - штрафные минуты.

Примечания 

Хоккеисты США
Хоккейные нападающие
Хоккейные центральные нападающие
Хоккеисты НХЛ
Игроки сборной США по хоккею с шайбой
Игроки «Мичиган Вулверинс» (хоккей)
Игроки «Виннипег Джетс» (с 2011)
Игроки «Манитоба Мус»
Игроки «Нью-Йорк Рейнджерс»
Игроки «Детройт Ред Уингз»